Isola Cornwallis – isola dell'arcipelago delle Shetland Meridionali, Antartide.
 Isola Cornwallis – isola dello stretto di Torres, Queensland, Australia.
 Isola Cornwallis – isola artica canadese del territorio Nunavut.